Андрес Адольф Ретціус (; 1796-1860) — шведський анатом та натураліст. Син шведського натураліста Андерса Яхана Ретціуса, батько .
 Андерс Яхан Ретціус (; 1742-1821) — шведський ботанік, міколог, зоолог. Батько Андреса Адольфа Ретціуса, дідо .
  (; 1842-1919) — шведський лікар та анатом. Син Андреса Адольфа Ретціуса, внук Андерса Яхана Ретціуса.